Plagiosphaera är ett släkte av svampar. Plagiosphaera ingår i klassen Sordariomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Plagiosphaera